Berestowez (ukrainisch ; russische Entsprechung /Berestowez) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Berestowez (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Berestowez (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna, siehe Berestowez (Borsna)

Bis 2008 trug auch das Dorf Berestiwez (Берестівець) im Rajon Uman, Oblast Tscherkassy diesen Namen.